Plaats in Indonesië
Janji Maria (Barumun Tengah), een plaats in het regentschap Padang Lawas van de provincie Noord-Sumatra
Janji Maria (Sukabangun), een plaats in het regentschap Tapanuli Tengah van de provincie Noord-Sumatra